Emma Sahlén född 1969, illustratör.

Bibliografi 
 Vatten 2005 (tillsammans med Ingrid Zetterlund-Persson och Stefan Docksjö)

Priser och utmärkelser 
 Årets Pandabok (barnboksklassen) 2006

Svenska illustratörer
Kvinnor
Födda 1969
Levande personer